Pafrey ist der Familienname folgender Personen:

 Pat Parfrey (* 1991), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Patrick Parfrey (* 1950), kanadischer Nephrologie und Rugbytrainer
 Woodrow Parfrey (1922–1984), US-amerikanischer Schauspieler